Partido Comunista do Peru pode referir-se a:
 Partido Comunista Peruano - partido político do Peru
 Partido Comunista do Peru-Sendero Luminoso - organização guerrilheira de inspiração maoísta.

Desambiguações de organizações
Partidos políticos do Peru